Not eller NOT kan syfta på:

 Not – ett flertal olika tontecken som brukas vid notskrift
Notskaft – fäst vid nothuvudet på noten
 Musiknotation – systematiskt nedtecknande av musik
 Nottryck – tryck av noter
 Not – meddelande inom diplomati, se note
 Not – det engelska namnet för den logiska operatorn icke
 Not (fiskeredskap) – ett fiskeredskap
 Not – det spår som används i på ena sidan av spontade brädor eller plankor för sammanfogning med fjädern på andra sidan av nästa bräda.
 Nothyvel – en hyvel med mycket smalt stål som används för att göra en not.
 Har även namngett andra verktyg och möbeldelar som notkloss, notsåg, notjärn med mera.
 Nottecken – tecken eller den symbol som kan användas i exponentläge för att ange att ytterligare information finns
 Fotnot – tilläggsinformation till en text
 Slutnot – en hänvisning till ytterligare information, som placerats i slutet av sidan eller kapitlet
 Doftnoter – doftbeståndsdel i en parfym
 NOT – skrivsätt i logiken
 Noter (årsredovisning) – en obligatorisk del som ska inkluderas i en årsredovisning

Se även
 Partitur – ett notblad som innehåller alla stämmor i ett musikaliskt verk
 Notation –  skriftliga symboler avsedda att systematisera och förenkla framställningen av en viss företeelse eller sammanhang